Магнус Андерссон — шведське ім'я та прізвище. Носії:
 Магнус Андерссон — політик.
 Магнус Андерссон — шведський гандболіст.
 Магнус Андерссон — шведський футболіст.
 Магнус Андерссон — шведський футболіст.
 Магнус Андерссон — шведський футболіст.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок